|-
| 176201 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176202 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176203 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176204 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176205 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176206 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176207 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176208 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176209 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176210 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176211 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176212 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176213 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176214 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176215 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176216 - || || 16 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176217 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176218 - || || 21 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176219 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176220 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176221 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176222 - || || 23 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176223 - || || 18 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176224 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176225 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176226 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176227 - || || 21 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176228 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176229 - || || 26 d'agost de 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 176230 - || || 23 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176231 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176232 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176233 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176234 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176235 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176236 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176237 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176238 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176239 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176240 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176241 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176242 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176243 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176244 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176245 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176246 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176247 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176248 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176249 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176250 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176251 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176252 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176253 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176254 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176255 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176256 - || || 9 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 176257 - || || 9 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176258 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176259 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176260 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176261 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176262 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176263 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176264 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176265 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176266 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176267 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176268 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176269 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176270 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176271 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176272 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176273 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176274 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176275 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176276 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176277 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176278 - || || 9 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176279 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176280 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176281 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176282 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176283 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176284 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176285 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176286 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176287 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176288 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176289 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176290 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176291 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176292 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176293 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176294 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176295 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176296 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176297 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176298 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176299 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176300 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6